Lilla Stensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Stensjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (14,2 ha)
Lilla Stensjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (4,79 ha)
Lilla Stensjön, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (11,4 ha)

Se även
Lill-Stensjön
Stensjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn